Die Abkürzung IJK steht für:
 Das Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
 Den Esperanto-Jugendweltkongress (Internacia Junulara Kongreso)

IJK